Сан Хуан Лачигаља има више значења:

 Општина Сан Хуан Лачигаља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Лачигаља (Сан Хуан Лачигаља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику